WikiReader () — це проєкт для постачання офлайн-текстової версії Вікіпедії на мобільному пристрої.  Розробкою проєкту займались компанії  (спонсор) та  (виробник), і його вихідний код був реалізований. 

Проєкт дебютував офлайн-портативним читачем для Вікіпедії у жовтні 2009 року.  Оновлення на декількох мовах були доступні в Інтернеті, а послуга оновлення в режимі оффлайн двічі на рік, що постачається через micro SD-карту, також була доступна за ціною 29 доларів на рік. Версії англійської Вікіпедії, Вікісловник, Вікіцитати та Проєкт «Гутенберг» можуть бути встановлені разом на картці пам'яті Micro SDHC об'ємом 16 Гб. На відміну від самої Вікіпедії, пристрій має батьківський контроль .

Пристрій також може запускати програми, написані на Forth; включена проста програма з калькулятором. 

Наприкінці 2014 року вебсайт і сам проєкт WikiReader з невідомих причин були закриті та залишені. Існуючі WikiReader більше не отримують оновлення своєї бази даних. Оновлення пристроїв доступні лише на вторинних ринках.

Технічні характеристики

Обмеження 
Дисплей лише для тексту: WikiReader - це суто «пристрій для відображення тексту». Тому пристрій не зберігає та не відображає жодних зображень у Вікіпедії.
Таблиці: WikiReader не відображає текст статті, який відображається всередині таблиці на вебсайті Вікіпедії (Вікіпедія: Таблиці).
HTML «спеціальні символи»: певний текст статті Вікіпедії, закодований за допомогою спеціальних символів HTML, знімається з результатів WikiReader.
Математичні формули: Оригінальні версії WikiReader не відображають інформацію про статті Вікіпедії, закодовану як формулу, використовуючи LaTeX (Таблиця математичних символів). Це було вирішено за допомогою додаткового оновлення мікропрограмного забезпечення, яке попередньо завантажується на новіші WikiReaders.
Поводження з відсутньою інформацією: WikiReader не дає жодних вказівок на прогалини, де інформація була видалена зі статті Вікіпедії. Зображення, таблиці, математичні формули та інша інформація, яка не була закодована строго як звичайний текст у початковій статті Вікіпедії, мовчки видаляється з результатів WikiReader.
Пошук: можливості пошуку WikiReader є основними. Немає можливості повнотекстового пошуку. Можна шукати лише заголовки статей у Вікіпедії. WikiReader підтримує поступовий пошук заголовків статей, починаючи з перших символів кожного заголовка. Пошукові терміни повинні бути написані правильно. Пошук байдужих символів не підтримується.

Див. також 
translatewiki.net

Примітки

Посилання 

 WikiReader source code 
 Offline Wikipedia Reader  at Openmoko
 Techmoan: WikiReader - Offline Wikipedia «The Internet without the Internet» , YouTube, 3 September 2018

Історія Вікіпедії
Вікіпедія